

Норт-Маямі — місто, штат Флорида
 Норт-Маямі — місто, штат Оклахома